Cladochytrium — рід грибів родини Cladochytriaceae. Назва вперше опублікована 1877 року.

Класифікація 
До роду Cladochytrium відносять 54 видів:

Примітки

Джерела 
 Nowakowski, L. 1877. Beitrag zur Kenntnis der Chytridiaceen. I. Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 2:73-100 - P.92

Роди грибів